Богомо́лье (; )

 Богомолье — посещение особо почитаемых отдалённых церквей, монастырей, скитов для поклонения церковным реликвиям, святыням.
 «Богомолье» (1931, Париж) — повесть Ивана Шмелёва.